Can Sureda (Bordils), masia a Bordils (Gironès) 
 Can Sureda (Girona), masia al pla de Domeny a l'oest del terme municipal de Girona
 Can Sureda (Maçanet de la Selva), masia a Maçanet de la Selva 
 Can Sureda (Palafolls), masia a Palafolls (Maresme) 
 Can Sureda o la Fonda (l'Escala), casa al nucli de l'Escala (l'Alt Empordà)